Ortloph ist der Familienname folgender Personen:

 August Ortloph (1882–1964), Kommandeur der Feuerschutzpolizei in Dresden und Vorsitzender der Vereinigung zur Förderung des Deutschen Brandschutzes
 Klement Ortloph (1890–1973), deutscher Politiker (CSU) und Mitglied des Bayerischen Landtags

 Siehe auch
 Ortloff